Turki peut désigner :
 Turki, un village tunisien,
 , un nom ou un prénom arabe.

Voir aussi 
Liste des Turki